Куницкий () — польская фамилия; женская форма .

Известные носители:
 
 Куницкий, Андрей Юзефович (род. 1984) — белорусский велогонщик.
 Куницкий, Дионисий Алексеевич (в монашестве Кирилл; 1783—1836) — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии.
 Куницкий, Карл Осипович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 2473 (1106); 16.12.1812).
 Куницкий, Константин Викторович (1932—2012) — Герой Социалистического Труда, генеральный директор агропромышленного комбината «Раменский» Московской области.
 Куницкий, Пётр Максимович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 9760; 26.11.1855).
 Куницкий, Ростислав Владимирович (1890—1975) — советский учёный в области астрометрии, авиационной и звёздной астрономии.
 Куницкий, Станислав Чеславович (1861—1886) — польский революционер.
 Куницкий, Степан (ок. 1640—1684) — гетман Правобережной Украины.
 Куницкий, Ярослав Корнилович (1926—2009) — штурмшарфюрер 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС «Галичина», один из самых молодых её офицеров.

